Naselja u BiH:
 Šatorovići (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko
 Šatorovići (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica